Тодор Павлов Кожухаров (; ,  — , ) — болгарский военный, политический и государственный деятель, писатель и журналист. Участник Балканских войн и Первой мировой войны, автор военных очерков и рассказов. Придерживался правых националистических позиций, являлся близким соратником Александра Цанкова. Состоял в руководстве партий Народный сговор и Народное социальное движение. В середине 1930-х годов занимал министерские посты. Расстрелян по приговору чрезвычайного трибунала — т. н. «Народного суда» — после прихода к власти БКП. Реабилитирован после смены режима в 1996 году.

Офицер и военный писатель 
В 1912 году окончил Военное училище в Софии. Принадлежал к так называемому «царскому выпуску», поскольку в тот же год то же училище окончил училище будущий царь Борис III. Сразу по получении офицерского патента Тодор Кожухаров направился на армейскую службу. Во время Первой Балканской, Второй Балканской и Первой мировой войн активно участвовал в боевых действиях, командовал артиллерийской батареей.

После войны Кожухаров был демобилизован по ранению. Поступил в Софийский университет, в 1921 году окончил юридический факультет. Написал несколько документально-художественных книг о войне: «Военные рассказы» (), «Из записок одного офицера» (), «Под развивающимися знамёнами» () и др., а также книгу путевых записок «По всей Европе» ().

Политик и государственный деятель 
В 1922 году Тодор Кожухаров стал одним из создателей правой партии «Народный сговор», объединившей представителей городской буржуазии и средних слоёв -  противников аграристского режима БЗНС и правительства Александра Стамболийского). После убийства в том же году лидера партии Александра Грекова Кожухаров стал главным редактором печатного органа партии газеты Слово. Руководил изданием более двух десятилетий.

В 1923 году Кожухаров поддержал свержение правительство Стамболийского и подавление Сентябрьского восстания. Являлся активным сторонником Александра Цанкова и его политического курса.

Кожухаров был депутатом Народного собрания Болгарии в 1923—1931 и в 1938—1944 годах. Дважды, в апреле-ноябре 1935 и в июле-октябре 1936, занимал пост министра железных дорог, почт и телеграфов. В качестве министра участвовал в переговорах с Германом Герингом.

С 1932 года Тодор Кожухаров являлся одним из лидеров и видным идеологом праворадикальной партии Александра Цанкова Народное социальное движение (НСД). Редактируемая Кожухаровым газета «Слово» (финансировалась табачным магнатом Жаком Асеовым) стала органом НСД. Пропагандировал правый национализм и антикоммунизм. Принадлежность к партии Цанкова давала основание причислять Кожухарова к деятелям специфического болгарского фашизма.

Война и казнь 
В годы Второй мировой войны Тодор Кожухаров занимал прогерманскую и антисоветскую позицию. В 1941 году активно поддержал присоединение Болгарии к Тройственному пакту. Был жёстким противником Отечественного фронта. В то же время Кожухаров — наряду с Цанковым и рядом других правых деятелей — выступал против преследований болгарских евреев.

В августе 1944 года отказался от предложения Цанкова покинуть Болгарию и войти в состав прогерманского правительства в изгнании. После того, как советские войска вошли в Болгарию, Кожухаров был арестован и предан так называемому «Народному суду». Согласно воспоминаниям царицы Йоанны, когда его привезли на суд и вывели из грузовика, сказал: «Не о нас надо плакать, а о Болгарии», — и запел национальный гимн «Шуми Марица», после чего был застрелен конвоиром из револьвера.

В 1996 году Тодор Кожухаров был посмертно реабилитирован Верховным судом Болгарии.

См. также 
 Сирко Станчев

Примечания 

Журналисты Болгарии
Военные Болгарии
Политики Болгарии
Юристы Болгарии
Писатели Болгарии
Болгарские писатели
Редакторы Болгарии
Государственные деятели Болгарии
Министры Болгарии
Националисты Болгарии
Деятели антикоммунистических организаций
Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Участники Первой мировой войны (Болгария)
Выпускники Софийского университета
Репрессированные в Болгарии
Казнённые военные
Казнённые политики
Расстрелянные в Болгарии
Казнённые в 1945 году